Лучичі — плем'я.
 Лучичі (рід) — шляхетський рід, що пов'язаний з родом Виговських.

Населені пункти 

 Лучичі — село в Польщі, гміні Перемишль Перемишльського повіту Підкарпатського воєводства.
 Лучичі — село в Україні, Ратнівському районі Волинської області.